De Football League Cup 1994/95, om sponsorredenen ook bekend als de Coca-Cola Cup, was de 35ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 16 augustus 1994 en eindigde op zondag 2 april 1995 met de finale in het oude Wembley Stadium in Londen. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Zie ook
FA Cup 1994/95
Finale League Cup 1995
Engels voetbalkampioenschap 1994/95

Bekervoetbal 1994/95
1995